Лати Гробман  (, ; род. 1971) — израильский и американский кинопродюсер .

Биография
Злата Гробман родилась 14 января 1971 года в Москве в семье поэта и художника, идеолога Второго русского авангарда Михаила Гробмана и главного редактора литературно‑художественного журнала «Зеркало» Ирины Врубель‑Голубкиной. Есть брат Яков.
 
В детстве с семьёй репатриировалась в Израиль, жила в Иерусалиме, а затем в Тель-Авиве. В юности выступала в Театре Хабима, была членом молодёжной труппы Тель-Авива.

С начала 1990-х  жила  и училась в Нью-Йорке в Школе Ли Страсберга. Позднее перебралась в Лос-Анджелес. В мае 2005 года Гробман подписала контракт на производство  трёх картин с компанией Millennium Films  продюсера Ави Лернера, оцениваемой по версии Variety в 7-15 миллионов долларов.

В 2011 году вместе с Кристой Кэмпбелл основала киностудию Campbell Grobman Films.

Личная жизнь
Была замужем за гитаристом Логаном Мейдером, мать пятерых детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
Grobman deal at Millennium Variety, Thursday, March 17, 2005
Grobman at MSN movies
Grobman on The New York Times

Кинопродюсеры США
Иммигрировавшие в Израиль из СССР
Кинопродюсеры Израиля
Иммигрировавшие в США из Израиля